Svetovna jakostna snooker lestvica 2003/04: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 64 igralcev v sezoni 2003/04.

Zunanje povezave
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (2000/01 - 2009/10) 
 WWW Snooker: svetovna lestvica 2003/04 

2003/04
2003 v snookerju
2004 v snookerju